

Иван Тимофе́евич (Трофи́мович) Кокови́хин (1808 год — ?) — российский -монументалист, заводской архитектор Ижевского оружейного завода в 1847—60 годах.

Был архитектором-самоучкой, из мастеровых. Строил жилые, административные и промышленные здания.

В 1856 году на Ижевском оружейном заводе построил цех на 6 горнов и 4 молота для освоения контуазского способа производства кричного железа.

Сын Николай (1832 — ?) также был заводским архитектором Ижевского оружейного завода в 1870—80 годах.

Основные постройки 
 Реконструкция денежной кладовой под гауптвахту (1852).
 Колокольня Троицкого собора (1852—57).
 Генеральский дом (ул. Горького, 75, 1854—57 годы).
 Дом Коковихиных (ул. Свердлова, 9, до 1852 года — земская больница).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Архитекторы Ижевска